Рі́чардсон () — англійське патронімічне прізвище з англосакськими коренями. Частина прізвища Річард- (Richard) — особове ім'я, що пішло від давньоанглійського ric («міць», «сила») і hard («хоробрий», «витривалий»). Суфікс -son означає «син/нащадок».

Відомі носії прізвища

Б 
  (;  1975) — британський кінооператор.
 Бенджамін Ворд Річардсон (; 1828—1896) — британський медик, анестезіолог, фізіолог, доктор медицини та юриспруденції, письменник.
 Білл Річардсон (;  1947) — американський політик.
 Білл Річардсон (; ?) — англійський професійний бодібілдер.

В 
 Вільям Джінджер Річардсон (; 1909—1959) — англійський футболіст.

Г 
 Гейлі Лу Річардсон (;  1995) — американська акторка.
 Гелен Річардсон-Волш (;  1981) — британська хокеїстка.
  (; 1838—1886) — американський архітектор періоду історизму.

Д 
  (;  1976) — американський актор.
 Джейсон Річардсон:
 Джейсон Річардсон (;  1981) — американський баскетболіст, захисник.
 Джейсон Річардсон (;  1986) — американський легкоатлет, олімпійський медаліст (2012).
 Джоелі Річардсон (;  1965) — британська акторка.
 Джон Річардсон:
 Джон Річардсон (;  1960) — американський воєначальник, адмірал Військово-морських США (2012)
 Джон Річардсон (; 1934—2021) — британський актор.
 Джулі Річардсон (;  1967) — колишня професійна новозеландська тенісистка.

Е 
 Елліот Річардсон (; 1920—1999) — американський державний діяч, міністр оборони (1973) і міністр торгівлі США (1976—1977).

І 
 Ієн Річардсон (; 1934—2007) — шотландський кіно-, телевізійний та театральний актор

К 
 Кевін Річардсон:
 Кевін Річардсон (;  1974) — зоолог, бігевіорист тварин, відомий також як «заклинач левів» («Lion Whisperer»).
 Кевін Річардсон (;  1962) — англійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Кіран Річардсон (;  1984) — англійський футболіст, півзахисник.

Л 
 Люк Річардсон (;  1969) — колишній канадський хокеїст.

М 
  (;  1963) — британський актор і сценарист.
 Марк Річардсон (; 1986) — британський хокеїст, захисник.
 Марк Річардсон (; 1972) — британський легкоатлет, олімпійський медаліст (1992, 1996).
 Міранда Річардсон (;  1958) — англійська акторка.

Н 
 Наташа Річардсон (; 1963—2009) — британська актриса театр у і кіно.

О 
 Оуен Віланс Річардсон (; 1879—1959) — англійський фізик.

П 
 Пух Річардсон (; 1966) — американський баскетболіст, захисник.

Р 
 Ральф Річардсон (; 1902—1983) — англійський актор театру, кіно і телебачення, дворазовий номінант премії «Оскар».
 Роберт Колман Річардсон (; 1937—2013) — американський фізик-експериментатор, професор, нобелівський лауреат (1996).
 Роберт Річардсон (;  1955) — американський кінооператор.

С 
  (;  1967) — американськая акторка.
 Семюел Річардсон (; 689—1761) — англійський письменник та друкар.

Т 
 Террі Річардсон (;  1965) — американський фотограф.
 Тоні Річардсон (; 1928—1991) — британський кінорежисер, сценарист і продюсер, лауреат премії «Оскар» (1963).

Примітки 

Патронімічні прізвища